Brunnenkirche (Brunnenkapelle, Bründelkirche, Bründlkapelle) nennt man Kirchen, die mit einer Quellfassung verbunden sind, wenn dieser eine Wundertätigkeit nachgesagt wird. Diese Kirchen sind oft auch Marienkirchen, da „Quelle [des Lebens]“ eines der Attribute der Maria ist (Maria Brunn/Bründl). Sie stehen in der Tradition der Quellheiligtümer.

Liste von Brunnenkirchen

Deutschland 
 Brunnenkapelle (Kleinhelfendorf) in Aying, Bayern
 Kirche zum Heilsbronnen, Berlin
 Brunnenkirche (Erfurt)
 Brunnenkirche in Hofgeismar-Gesundbrunnen
 Bründlkapelle in Gessenreuth bei Zenting, Bayern
 Maria Bründl (Landshut)
 Brunnenkirche (Lössel) in Iserlohn
 Brunnenkapelle Bubenheim in Mainz
 Brünnl-Kapelle (Baumgarten) in Nandlstadt, Bayern
 Brunnenkapelle (Kloster Steingaden)
 Maria-Brunn in Vreden, Nordrhein-Westfalen
 Maria Brünnlein in Wemding, Bayern

Österreich 
 Achazkapelle (Eisgarn) beim Kolomanistein bei Eisgarn und Heidenreichstein, Niederösterreich
 Bründlkapelle Dietmanns, Niederösterreich
 Bründlkapelle bei der Basilika Maria Dreieichen, Niederösterreich
 Bründl bei Klein Maria Dreieichen, Niederösterreich
 Bründlkirche in Ernstbrunn, Niederösterreich
 Fronsburger Bründl, Niederösterreich
 Wallfahrtskirche Maria Bründl in Wilhelmsdorf bei Poysdorf, Niederösterreich
 Pulkauer Bründl, Niederösterreich
 Maria Bründl bei Schwarzenbach, Niederösterreich
 Wallfahrtskirche Maria Schutz am Bründl in Bad Leonfelden, Oberösterreich
 Brunnenkapelle, Jakobskapelle in Reichraming-Arzberg, Oberösterreich
 Pfarr- und Wallfahrtskirche Mariabrunn, Wallfahrtsort und ehemaliges Kloster in Wien

Polen 
 Brünnelkirche (Ujest)
 Kapelle am Heilbrunnen, Mehlsack, Ermland

Siehe auch 
 Bründlkirche
 Mariabrunn, Maria Bründl – Ortsnamen

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)